Список країн за кількістю аеропортів і злітно-посадкових смуг з твердим і ґрунтовим покриттям станом на 2013 рік.

За даними Державної авіаційної служби України, станом на 20.08.2019 зареєстровано 35 аеродромів, 3 вертодроми та вертолітні майданчики, 49 злітно-посадкових майданчиків (загалом 87 об'єктів).

Країни без аеропортів та летовищ 
У світі лише 5 європейських карликових країн не мають власних злітно-посадкових смуг для зльоту-посадки літаків, а також дві тихоокеанські залежні території. 4 європейські країни (окрім Монако) також не мають виходу до моря.

Див. також 
 Повітряний транспорт

Примітки 

 
Аеропорти
Списки:Аеропорти